

Gens
Marcel Jérôme Rigollot
Paul Jean Rigollot
Sylvain Rigollot

Lieu
Carrefour des Rigollots